Cacucci ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Cacucci (* 1943), italienischer Geistlicher
 Pino Cacucci (* 1955), italienischer Schriftsteller